Татарков — фамилия; имеет женскую форму Татаркова.
 Татарков, Никита Станиславович (род. 1995) — украинский футболист, нападающий клуба «Металлург» (Запорожье).

 Татаркова, Елена Валерьевна (род. 1976) — украинская теннисистка.